Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées N624 ou N-624 :

  Autoroute espagnole N-624, accès à l'Aéroport de Vitoria ;
  Route nationale française 624 reliant Lemmarse à Vernet.